

Список видов, входящих в род 
 Перечень таксонов составлен на основе данных сайта Список растений Мировой флоры онлайн по состоянию на декабрь 2022г.
 Виды в статусе подтвержденных обозначены значком «Ⓐ» (accepted); в статусе непроверенных, ожидающих подтверждения таксономического положения, значком «Ⓤ» (unchecked).
 В список включены таксоны в ранге вида и ниже, включая 126 подтвержденных и 21 непроверенных.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

A 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ  - Копытень копытеневидный
 Ⓐ

B 
 Ⓐ  - Копытень Балансы
 Ⓐ 
 Ⓐ  - Копытень Блюме

C 
 Ⓐ  - Копытень колокольчикоцветковый
 Ⓐ  - Копытень канадский
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

D 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

E 
 Ⓐ 
 Ⓐ  - Копытень обыкновенный, или Копытень европейский

F 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

G 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

H 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ  - Копытень гималайский
 Ⓐ 
 Ⓐ

I 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ

J 
 Ⓤ

K 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

L 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ  - Копытень длиннокорневищный
 Ⓐ

M 
 Ⓐ  -  Копытень крупноцветковый
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

N 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

O 
 Ⓤ 
 Ⓐ

P 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

R 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

S 
 Ⓐ  - Копытень стрелолистовидный
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

T 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ

U 
 Ⓐ

V 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

W 
 Ⓐ

Y 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

Примечания 

Копытень